Wahlgren ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wahlgren (1942–2022), schwedische Sachbuchautorin
 Anneli Wahlgren (* 1971), schwedische Fußballspielerin
 Ernst G. Wahlgren (1879–1938), schwedischer Romanist
 Kari Wahlgren (* 1977), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Lars-Anders Wahlgren (* 1966), ehemaliger schwedischer Tennisspieler
 Linus Wahlgren (* 1976), schwedischer Schauspieler
 Per Arne Wahlgren (* 1953), schwedischer Opernsänger (Bariton)
 Pernilla Wahlgren (* 1967), schwedische Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Silke Wahlgren (* 1968), deutsche Ärztin und DDR-Bürgerrechtlerin